Welt der Wunder steht für:

 Welt der Wunder, deutsches Fernsehmagazin
 Welt der Wunder (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift
 Welt der Wunder (Lied), Lied von Marteria